Unexpected Places – film del 1918 diretto da E. Mason Hopper
Unexpected Places – film del 2012 diretto da Michael Brennan